

Cinema
Socrate – film per la televisione del 1971 diretto da Roberto Rossellini

Libri
Socrate – saggio di Luciano De Crescenzo del 1993
Socrate e compagnia bella – saggio di Luciano De Crescenzo del 2008

Lirica 

 Socrate Immaginario – opera di Giovanni Paisiello

Onomastica
Socrate – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Nome
Socrate – filosofo greco
Socrate di Argo – storico greco (V secolo a.C.)
Socrate di Acaia – uno dei generali dei Diecimila
Socrate di Macedonia – generale di Alessandro Magno
Socrate di Rodi – storico greco (I secolo d.C.)
Socrate Scolastico – teologo e storico della Chiesa dell'Impero romano d'Oriente
Sócrates – calciatore brasiliano
Cognome
Carlo Socrate – pittore italiano

Altro
Progetto Socrate – progetto di Telecom Italia di cablatura delle città italiane, con un investimento previsto di 100.000 miliardi di lire, poi abbandonato

Pagine correlate
Socrates